Kireïevski (Кире́евский) ou Kireïevskaia (féminine, Кире́евская) est un patronyme russe:

 Ivan Kireïevski (1806-1856), philosophe et critique littéraire russe, frère aîné de Piotr Kireïevski.
 Piotr Kireïevski (1808-1856), ethnographe et philologue russe, collectionneur de chants populaires et frère cadet d'Ivan Kireïevski.

Voir aussi 
 Kireïevsk (en russe : Кире́евск), ville de l'oblast de Toula, en Russie.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe